Вымушев () — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 92 человека. Почтовый индекс — 59411. Телефонный код — 3737. Код КОАТУУ — 7321580402.

Местный совет 
59411, Черновицкая обл., Заставновский р-н, с. Бабин

Примечания

Ссылки 
 Вымушев на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Заставновского района